Eric Gustafsson, född 1990 i Tranås, är en svensk före detta ishockeyspelare. Gustafssons moderklubb är Tranås AIF Hockey och med dem spelade han nästan hela sin karriär från 4–5 års ålder, som junior och senior i Hockeyettan i nio säsonger tills en konflikt med tränaren gjorde att han slutade 2019. Efter tiden i Tranås spelade Gustafsson först med Löfstad AIK i Hockeytrean och Grästorps IK i Hockeytvåan. Till säsongen 2020/21 skrev han kontrakt med Nybro Vikings IF för att återgå till spel i Hockeyettan, men avslutade kontraktet halvvägs genom säsongen. Gustavsson beskrevs som en "skridskorstark och spelskicklig forward som genom åren gjort mycket mål och assist i Tranås".

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Personer från Tranås
Levande personer
Män
Spelare i Grästorps IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tranås AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare